Марсилеа () је род од приближно 65 врста водених папрати из породице Marsileaceae. Име је добила у част италијанског природњака Луиђија Фердинанда Марсилија (1656–1730). 

Ове мале биљке су необичног изгледа и не подсећају на обичне папрати. Уобичајени називи су водена детелина или детелина са четири листа, јер листови са дугим петељкама имају четири режња налик детелини и налазе се или изнад воде или су потопљени. 

sporocarps неких аустралијских врста су врло отпорни на сушу, преживевши и до 100 година у сувим условима. При влажењу, желатинозна унутрашњост спорокарпа набрекне, цепа га и ослобађа масу налик црву која носи сори, што на крају доводи до клијања спора и оплодње.

Коришћење

Као храна 
Спорокарпи неких аустралијских врста попут Марсилеа друммондии су јестиви и јели су их Абориџини и рани бели досељеници, који су их знали под именом нгарду или нардоо . Делови Марсилеа друммондии садрже ензим који уништава тиамин (витамин Б1), што доводи до оштећења мозга код оваца и коња. Током поплава у сливу реке Гвидир 2.200 оваца је угинуло након што су јеле нардоо. Три четвртине погођених оваца реаговало је на ињекције тиамина. Недостатак тиамина због погрешно припремљеног нардоа вероватно је резултирао глађу и смрћу експедиције Буркеа и Виллса. 

Листови Марсилеа црената део су источнојаванске кухиње Индонезије, посебно у граду Сурабаја . Зове се  Пецел детелина и служи се са зачињеним перцел сосом од кикирикија и слатког кромпира.

Као украси 
Неколико врста из родова, попут Марсилеа црената, Марсилеа екарата, Марсилеа хирсута и Marsilea quadrifovila, гаји се у акваријумима .

Врсте

Некада смештено овде 
 Salvinia natans ( Linnaeus) Све. (као М. natans  Linnaeus )

Таксономија 
Молекуларна филогенетска анализа рода Марсилеа показује следеће генетско стабло. Ово ставло указује да је М. црената иста врста (или подврста) врсте М. минута, а можда и М. фадениана. Поред тога, ова анализа је у супротности са извештајима да је М. полицарпа синоним за М. минута

Види још 
 Бушов хлеб

Напомене

Референце

Спољашње везе 

Mabberley, D.J. (1997). The Plant-Book. Cambridge University Press.
Edmund Russow: Histologie und Entwicklungsgeschichte der Sporenfrucht von Marsilia. Dissertation. Dorpat 1871 (PDF)
Johnson 1986 Systematics of the New World species of Marsilea. Syst. Bot. Monog. 11:1–87.
World species list for Marsilea

Marsilea
Taxonbars with 20–24 taxon IDs
Водене биљке
Родови папрати
Marsileaceae